Het ATP-toernooi van Bologna 1997 (met de officiële naam XII Internazionali di Tennis CARISBO) werd gespeeld van 9 tot en met 15 juni 1997. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze dertiende editie was de Spaanse nummer één van de plaatsingslijst, Alberto Berasategui.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Alberto Berasategui
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Gilbert Schaller
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-team03= Albert Portas
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-team04= Emilio Benfele Álvarez
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=61
| RD1-team05= Patrik Fredriksson
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Jacobo Diaz
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-team07= Marcelo Charpentier
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Gustavo Kuerten
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Javier Sánchez
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Christophe van Garsse
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-team11= Marzio Martelli
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-team12= Thierry Champion
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=1
| RD1-team13= Oliver Gross
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Alberto Martín
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Omar Camporese
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Hicham Arazi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Alberto Berasategui
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= Albert Portas
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Jacobo Diaz
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Gustavo Kuerten
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Javier Sánchez
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-team06= Marzio Martelli
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6
| RD2-team07= Oliver Gross
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Hicham Arazi
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Alberto Berasategui
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Gustavo Kuerten
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=61
| RD3-score02-3=7
| RD3-team03= Marzio Martelli
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Hicham Arazi
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=4
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Gustavo Kuerten
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-team02= Marzio Martelli
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
}}

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Karim Alami
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Dinu Pescariu
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-team03= Johan Van Herck
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna